

Sigle 
 Alcohol By Volume – Titolo alcolometrico

Codici 
 ABV – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Nnamdi Azikiwe, Abuja, Nigeria